Rip van Winkle, een verhaal van Washington Irving.
Rip Van Winkle (film), een film uit 1896.
Rip Van Winkle (operette), een operette